Le témoignage d'une personne est son récit d'un événement ou époque qu'il a vécu.

 Témoignage est, en peinture, un groupe d'artistes animé à Lyon à partir de 1936 par Marcel Michaud ;
 Le témoignage est un concept religieux ;
 Témoignages est l'organe de presse du Parti communiste réunionnais ;
 Témoignage est un album de Werrason sorti en 2005, et un DVD du même, sorti en 2006 ;
 Testimony, un film britannique sur la vie du compositeur russe Dmitri Chostakovitch, avec Ben Kingsley et sorti en 1987 ;
 Témoignage, épisode de la série américaine Better Call Saul diffusé en 2017.

Voir aussi 

 Témoin (homonymie)